Торре-дель-Бьерсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 119,50 км². Население — 2588 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона